Аноа’й — семья рестлеров из Американского Самоа. Известные члены семьи: Роузи, Рикиши, Умага, Ёкодзуна, Роман Рейнс, Хаку, братья Усо и члены Зала славы WWE Афа и Сика Аноа’й. Питер Майвиа и его внук Дуэйн Джонсон являются почётными членами семьи.

Питер Майвиа считался «кровным братом» Амитуанаи Аноа’и, эта связь сохранилась у Афы и Сики, которые считают Питера своим дядей. Питер женился на Офелии «Лиа» Фуатага, у которой уже была дочь по имени Ата, которую он удочерил и воспитал как свою собственную. Ата вышла замуж за рестлера Рокки Джонсона, и эта пара стала родителями Дуэйна Джонсона. Двоюродный брат Питера Джозеф Фанене был отцом Савелины Фанене.

Семейное древо

Другие члены 
 Таноай Рид — голливудский каскадёр, внучатый племянник Лии Майвиа, жены Питера Майвиа.
 Савелина Фанин, также известная как Ная Джакс — женщина-рестлер, троюродная сестра Дуэйна Джонсона.
 Шон Малута — был участником первого классического турнира WWE в тяжелом весе, племянник Афы Аноа’й.

Галерея

Примечания 

Семья Аноа’й